Виртуализация сетевых функций (, NFV) — это концепция сетевой архитектуры, предлагающая использовать технологии виртуализации для виртуализации целых классов функций сетевых узлов в виде составных элементов, которые могут быть соединены вместе или связаны в цепочку для создания телекоммуникационных услуг (сервисов). Концепция виртуализации сетевых функций была предложена в 2012 году Европейским институтом телекоммуникационных стандартов (ETSI).

NFV отличается от традиционных способов виртуализации, используемых в информационных технологиях уровня предприятия. Виртуализируемая сетевая функция () может включать одну или несколько виртуальных машин, использующих разное программное обеспечение и процессы, поверх отраслевых стандартов, серверы, коммутаторы и хранилища большого объема, или даже инфраструктуру облачных вычислений, вместо отдельных аппаратных решений для каждой сетевой функции.

Например, виртуализированный граничный контроллер сессий может быть развернут для защиты сети без обычных затрат и сложности получения и установки физических устройств. Другие примеры NFV включают виртуализированные балансировщики нагрузки, брандмауэры, устройства обнаружения проникновения и ускорители WAN.

См. также 
  Программно-определяемая сеть

Примечания

Ссылки 
 
 Network Functions Virtualization / ETSI 
 Network Functions Virtualization—Everything Old Is New Again  / F5, 2013 
 NFV и пример ее применения для оператора связи / Александр Бриткин, «Журнал сетевых решений/LAN», № 10, 2014

 Виртуализация сетевых функций: ящик Пандоры или сундук с сокровищами? / Computerworld Россия, 05.11.2014

Архитектура компьютерных сетей
Виртуализация